Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Kansas 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrice Barbara Potter che ha battuto in finale Larisa Neiland 7–6, 7–6.

Teste di serie 

 Barbara Potter (campionessa)
 Larisa Neiland (finale)
 Pam Casale (primo turno)
 Wendy White (semifinali)

 Ann Henricksson (primo turno)
 Sylvia Hanika (quarti di finale)
 Lisa Bonder (primo turno)
 Anne White (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Kansas 1987